Fortier ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Fortier (1864–1939), kanadischer Komponist und Musikpädagoge
 Amanda Fortier (* 1978), kanadische Skilangläuferin
 Antoine Valois-Fortier (* 1990), kanadischer Judoka
 Dave Fortier (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler
 François Coulombe-Fortier (* 1984), kanadischer Taekwondoin
 François Fortier (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Jaime Fortier (* 1976), kanadische Skilangläuferin
 Laurie Fortier (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Marc Fortier (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Michael Fortier (* 1962), kanadischer Politiker
 Samuel Fortier (1855–1933), US-amerikanischer Wasserbau-Ingenieur
 Yves Fortier (1914–2014), kanadischer Geologe

außerdem:
 Rivière Fortier, Fluss in Kanada